Benigno Aquino är namnet på tre generationer filippinska politiker:

Benigno Aquino, Sr. (1894–1947), talman i filippinska parlamentet
Benigno Aquino, Jr. (1932–1983), mördad filippinsk senator
Benigno Aquino III (född 1960), filippinsk president